Deschenaux ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène Deschenaux (1874–1940), Schweizer Politiker und Richter
 Jacques Deschenaux (* 1945), Schweizer Fernsehmoderator

Siehe auch:
 Déchenaud
 Descheneau
 Chenaux